
Molekulska formula -{C9H17NO4}- se može odnositi na:
 Acetilkarnitin
 Sukcinilmonoholin